Der Bezirk Charleroi () ist einer von sieben Bezirken in der belgischen Provinz Hennegau. Er umfasst eine Fläche von 472,20 km² mit  Einwohnern (Stand: ) in 12 Gemeinden.

Gemeinden im Bezirk Charleroi

Siehe auch 
 Politisches System Belgiens

Einzelnachweise 

Charleroi